

Geografia 
 Abarca de Campos – piccolissimo comune spagnolo

Persone 
 Luis Abarca – ex calciatore cileno
 Juan Abarca – calciatore cileno
 Josep María Abarca – pallanuotista spagnolo
 Ricardo Abarca – attore e cantante messicano
 Ximena Abarca – cantante e attrice cilena